Geografie
 Ulanga (district), district in de regio Morogoro, Tanzania
 een rivier in centraal Tanzania, ook Kilombero genoemd
 Ulanga (Morogoro), een dorp in het district Kilosa, Tanzania
 Ulanga (Mbeya), een dorp in het district Mbarali, Tanzania
 Boma ya Ulanga, een dorp in de regio Morogoro, Tanzania

Overig
 Ulanga (schip, 1897), raderstoomboot uit Duits-Oost-Afrika